Union Falls est une cascade de 76 mètres de hauteur sur Mountain Ash Creek, un affluent de la Fall River, située dans le Cascade Corner (sud-ouest) du parc national de Yellowstone. Il s’agit de la deuxième cascade la plus haute de Yellowstone, dépassée uniquement par les Lower Yellowstone Falls (94 m). Les chutes ont reçu le nom de membres des enquêtes géologiques Arnold Hague entre 1884 et 1886. Le géologue JP Iddings affirme que son nom vient du fait qu’un affluent de Mountain Ash Creek se joint à la limite des chutes, d’où Union Falls. L'accès aux chutes se fait par le sentier Mountain Ash Creek et le chemin Grassy Lake.

Remarques

Liens externes 
 

Chute d'eau dans le comté de Teton (Wyoming)
Chute d'eau dans le parc national de Yellowstone
Système hydrologique de la Yellowstone